Пон-де-Лабо́м (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Тюэй. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07178.

Коммуна была образована 15 декабря 1903 года в результате разделения коммуны Ньель на Пон-де-Лабом и Лалевад-д’Ардеш.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 130 км южнее Лиона, в 26 км к западу от Прива, в долине реки Ардеш.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 577 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 332 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 233 были экономически активными, 99 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 233 активных работали 192 человека (106 мужчин и 86 женщин), безработных было 41 (16 мужчин и 25 женщин). Среди 99 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Ньель в романском стиле. Исторический памятник с 1975 года
 Межевой столб. Исторический памятник с 1932 года

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш